Hendersonville (Carolina do Norte)
Hendersonville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos